

События 
 Консулы Вирий Непотиан и Теттий Факунд.
 Смерть александрийского священника Ария, основателя арианства.
 Папа св. Марк.
 Король вандалов Визимар (из рода Асдингов) погиб в битве с готами на реке Маризии.
 Муюн Хуан разбил и казнил своего брата.
 В Линьи индийскую династию Шри-Мара сменила династия Фам, основанная беглым китайским рабом Фам Ваном.

Родились 
 Император Ритю — 17-й император Японии.
 Император Хандзэй — 18-й император Японии.
 Мужун Дэ — сяньбийский император государства Южная Янь.

Скончались 
 8 октября — Марк (папа римский).
 Арий (еретик) — ливийский пресвитер и аскет, священник в Баукалисе в Александрии.
 Гань Бао — китайский писатель, историк, государственный служащий времён династии Цзинь.

См. также

Примечания